Rothfuss oder Rothfuß ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Rothfuss (* 1989), deutsche Behindertensportlerin
 Eberhard Rothfuß (* 1970), deutscher Geograph
 Friedrich Rothfuß (1884–1960), deutscher Politiker der SPD; von 1945 bis 1948 Bürgermeister von Freudenstadt 
 Holger Rothfuß (* 1950), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Rainer Rothfuß (* 1971), deutscher Geograph und Politiker (CSU, AfD)
 Patrick Rothfuss (* 1973), US-amerikanischer Fantasy-Schriftsteller
 Thomas Rothfuß (* 1956), deutscher Musiker, Autor und Komponist
 Till Oliver Rothfuß (* 1963), deutscher Jurist und Richter am Bundesverwaltungsgericht
 Uli Rothfuss (* 1961), deutscher Kulturwissenschaftler